Aikikai Brasil, também referida como Instituto Takemussu - Brazil Aikikai, é uma entidade oficial, que tem por finalidade ser representante do aiquidô tradicional, conforme a filosofia e ensinamentos deixados pelo criador da modalidade, Morihei Ueshiba. Foi directamente reconhecida pela entidade mundial (Aikikai Hombu Dojo), pelo que pode conceder graduações
oficiais no país. A entidade apregoa que não faz partes de seus objetivos agrupar pessoas ou organizações para formar um grupo único, mas tão-somente certificá-las nos moldes internacionais.

Como uma Confederação Nacional, a entidade vem congregando várias organizações que possuem senseis líderes, de forma a garantir exames e orientações técnicas feitas por uma comissão julgadora e orientadora de alto nível técnico, sob a vigilância e padrões internacionalmente estabelecidos, ou melhor, dentro do que preconizava O-Sensei.

A entidade é também uma oportunidade para quem não tiver um bom orientador técnico (sensei) e possa conhecer outros mestres, se relacionando em aulas, eventos e encontros promovidos pela Confederação.
Se o interessado desejar, pode ser apresentado para assumir compromisso na relação "SEMPAI-KOHAI", com mestres conhecidos no país e no exterior como, Wagner Bull, Roberto Maruyama, Luc Leoni, Claude Walla, etc... que são mestres vinculados a entidade bem como às organizações que representam.

O objetivo principal que norteia as ações da Confederação Brasileira de Aikido-BRAZIL AIKIKAI, é manter um nível técnico referencial do Aikido do Brasil dentro dos padrões internacionais, e criar um organismo de mútuo apoio entre professores e organizações serias e representativas do Aikido do Aikikai no Brazil. A entidade é aberta a todos que querem promover o bom Aikido do Aikikai no país.

Ligações externas
 Instituto Takemussu (Sítio oficial)
 Brasil Aikikai
 Aikido - Tada Ima Dojo

Aiquidô